Petit savon.
 Morceau de haschisch d'environ 250 g.
 Les savonnettes, appellation antillaise de plantes de la famille des Lonchocarpus.
 Savonnette (lexique du football)
Savonnette à vilain (Ancien régime)
 Savonnette, en miroiterie, cavité que l'on fait dans la matière, lorsque par le douci on veut enlever un défaut qui existe à la surface de la glace, ce qui cause dans le tain une tache blanche que l'on nomme rosette
 La Savonnette impériale, comédie-vaudeville de Dumanoir et d'Auguste Anicet-Bourgeois.